En Pologne, Radzanów est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Radzanów, dans le powiat de Białobrzegi
 du village de Radzanów, chef-lieu de cette gmina
 de la gmina de Radzanów, dans le powiat de Mława
 du village de Radzanów, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Radzanów 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Radzanów